Савра́нка — многозначный термин:

 Савранка (Саврань) — река в Винницкой и Одесской областях, правый приток Буга.
 Савранка (Малая Савранка) — река, правый приток Саврани (бассейн Ю. Буга).
 Савранка — балка на юго-западе Валковского р-на Харьковской области, исток р. Чутовка (бассейн Днепра).
 Савранка — балка (и/или пересыхающая речушка) на севере Криничанского р-на Днепропетровской области, правый приток р. Мокрая Сура (бассейн Днепра); см. с. Семеновка.

См. также 
 Саврань (значения)
 Саранка
 Савранский